Sinraptor (lat. "rapaz chino") es un género con dos especies conocidas de dinosaurios terópodos metriacantosáuridos que vivieron a finales del período Jurásico, hace 161 millones de años, en el Oxfordiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción

Se calcula que la especie tipo, Sinraptor dongi, llegó a medir 7,62 metros de largo y 3 de alto, llegando a pesar 1 tonelada, mientras que, según Holtz, la segunda especie, Sinraptor hepingensis, era aún más grande midiendo 8,84 metros de largo. En 2016, otros autores afirmaron que el holotipo, IVPP 10600, era un subadulto y estimaron el tamaño del probable espécimen adulto, el diente IVPP 15310 en 11,5 metros y 3,9 toneladas. La dentición de Sinraptor era muy similar a la de Allosaurus e indicaba que probablemente se habría aprovechado de dinosaurios de tamaño mediano como los estegosáuridos al usar sus dientes en forma de cuchilla para infligir heridas masivas y fatales. El espécimen de cráneo de Sinraptor dongi, IVPP 10600, exhibe "una variedad de dientes o raspaduras suavemente curvados, perforaciones circulares poco profundas y una lesión totalmente penetrante ". Se rompió una costilla y se curó mediante la extensión telescópica de su eje capitular.

Descubrimiento e investigación
El espécimen holotipo de Sinraptor fue descubierto en la Formación Shishugou por Philip J. Currie y Xian Zhao, durante una expedición conjunta chino-canadiense al desierto del noroeste de China, en 1987. Existen dos especies de Sinraptor llamadas S. dongi, la especie tipo descripta por Currie y Zhao en 1994 y una segunda, S.hepingensis, originalmente llamada Yangchuanosaurus hepingensis por Gao en 1992, que actualmente se la considera una especie de Sinraptor. Aunque esta asignación es discutida, Sinraptor y Yangchuanosaurus son parientes muy cercanos y se los incluye junto a los dos en la familia Metriacanthosauridae. S. dongi fue encontrado en los sedimentos de la Formación Shishugou, Xinjiang, China, y la otra, S. hepingensis, en la Formación Shangshaximiao, Sichuan, China.

El nombre Sinraptor proviene del prefijo latino "Sino", que significa China, y "raptor", que significa ladrón. El nombre específico S. dongi honra a Dong Zhiming. A pesar de su nombre, Sinraptor no está relacionado con los dromeosáuridos, a menudo apodados "raptores", como Velociraptor. En cambio, era un carnosaurio relacionado lejanamente con Allosaurus. Sinraptor y sus parientes cercanos se encontraban entre los primeros miembros de la radiación carnosauriana del Jurásico. Sinraptor sigue siendo el miembro más conocido de la familia Metriacanthosauridae, con algunas fuentes más antiguas incluso usando el nombre "Sinraptoridae" para la familia. El esqueleto de S. hepingensis, anteriormente conocido como Yangchuanosaurus, está en exhibición en el Museo de Dinosaurios de Zigong en Zigong, China.

Clasificación
En 1994 Sinraptor se colocó en su propio Sinraptoridae. Estudios posteriores a menudo lo colocaron en Metriacanthosauridae, a veces como especie hermana de Siamotyrannus . Uno no excluye estrictamente al otro y si Metriacanthosaurus cae dentro de la definición de Sinraptoridae, Metriacanthosauridae incluso tiene prioridad como nombre de familia.

Filogenia

Una posible posición de Sinraptor en el árbol evolutivo muestra el siguiente cladograma.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Carnosauria
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de Asia